Artiom Kossov (né en 1986), rameur russe ;
 Dmitri Kossov (né en 1968), athlète russe, spécialiste du sprint ;
 Iaroslav Kossov (né en 1993), joueur russe de hockey sur glace.